

Persone
 Jenő Kamuti (1937) – ex schermidore ungherese, fratello dello schermidore László
 László Kamuti (1940-2020) – schermidore ungherese

Altro
 Kamuthi, o Kamudi, Kaumuri, Kamuti – suddivisione dell'India nel distretto di Ramanathapuram, stato federato del Tamil Nadu